В бреду:

 В бреду — американская кинокомедия 1991 года, режиссёр Том Манкевич.
 В бреду — американский короткометражный фильм 2007 года, режиссёр Джулия Стайлз.